Рог се може односити на:
 Рог (животињски), појам из зоологије — израслина на глави неких животиња;
 Рог (инструмент), лимени дувачки инструмент;
 Рог (грађевинарство), део кровне конструкције.
 Рог (фабрика бицикала), словеначка творница бицикла